

Mitologia
Alcimene – figlio di Glauco che fu ucciso dal fratello Bellerofonte
Alcimene – figlio di Giasone e Medea

Persone
Alcimene – poeta comico ateniese